Heinrich zu Mecklenburg ist der Name folgender Personen:
 Heinrich zu Mecklenburg (1876–1934), Prinzgemahl Königin Wilhelminas der Niederlande
 Heinrich I. (Mecklenburg) (um 1230–1302), Herr zu Mecklenburg
 Heinrich II. (Mecklenburg) (1266–1329), Herr zu Mecklenburg
 Heinrich III. (Mecklenburg) (um 1337–1383), Herzog zu Mecklenburg
 Heinrich IV. (Mecklenburg) (1417–1477), Herzog zu Mecklenburg
 Heinrich V. (Mecklenburg) (1479–1552), Herzog zu Mecklenburg